SAB poate fi:

 Salonul Auto București, expoziție automobilistică din România
 SAB Miller, companie producătoare de bere, originară din Africa de Sud
 Șab Mami, cântăreț algerian de raï

Vezi și 
 SAAB, firmă suedeză producătoare de autoturisme, camioane și avioane